Thorvaldsen kan henvise til:

 Thorvaldsen (film) - film Bertel Thorvaldsen
 Thorvaldsen (skib, 1867) - et dansk handelsskib, tilhørende Den kongelige Grønlandske Handel

 Personer
 Bertel Thorvaldsen - en dansk billedhugger.